Parila ist der Name folgender Dörfer in Estland:
 Parila (Anija) in der Landgemeinde Anija (Kreis Harju)
 Parila (Haapsalu) in der Stadtgemeinde Haapsalu (Kreis Lääne)
 Parila (Saaremaa) in der Landgemeinde Saaremaa (Kreis Saare)

Siehe auch:
 Parilla
 Parrilla
 Paryla